Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2016. Insgesamt nahmen 16 Paare an der Qualifikation teil, die am 22. und 24. Juni 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2016